Мильес-де-ла-Польвороса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 18 км². Население — 248 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителями города считаются святой Мигель и святая Барбара.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы